Поля́нський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Полянський провулок — провулок у місті Київ.
 Полянський провулок — провулок у місті Обухів Київської області.
 Полянський провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки